1409 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1409 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 811426.
 1409 км, второе название остановочного пункта 1410 км Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Код 016812.